BGAT steht für:
 Blood Glucose Awareness Training (dt. „Blutglukose-Wahrnehmungstraining“), aus den USA stammendes verhaltensmedizinisches Trainingsprogramm für Diabetiker
 Heliport Attu (ICAO-Code), grönländischer  Hubschrauberlandeplatz

BG-AT steht für:
 Berufsgenossenschaftlicher Angestelltentarifvertrag, Tarifvertrag für die Angestellten bei den deutschen Berufsgenossenschaften, einer der Nachfolger des Bundes-Angestelltentarifvertrags

Abkürzung